Plaats in Indonesië
 Wringinpitu (Mojowarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Wringinpitu (Tegaldlimo), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java